Замир (, дословно: соловей) — израильская еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Замир, Ави (род. 1958) — генерал запаса Армии обороны Израиля, генеральный директор компании «Taдиран Group».
 Замир, Ицхак (род. 1931) — профессор юриспруденции, Юридический советник правительства Израиля (1978—1986), судья Верховного суда Израиля (1994—2001).
 Замир, Цви (род. 1925) — израильский военный и общественный деятель, начальник внешней разведки «Моссад» (1968—1974).
 Замир, Эяль (род. 1966) — генерал Армии обороны Израиля.
 Замир, Эяль (профессор) (род. 1961) — профессор юриспруденции Еврейского университета в Иерусалиме.